New Zealand National Rugby Sevens Tournament 2019 – czterdziesta czwarta edycja New Zealand National Rugby Sevens Tournament, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby 7. Zawody odbyły się w dniach 14–15 grudnia 2019 roku w Tauranga.

Wśród mężczyzn ósmy tytuł zdobyła drużyna Waikato, zaś w turnieju żeńskim triumfował zespół Counties Manukau. Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali uznani Liam Coombes-Fabling i Hazel Tubic.

Informacje ogólne 
Była to druga edycja zawodów zorganizowana w Tauranga, zostały one ponownie rozegrane na Tauranga Domain w nowym, grudniowym terminie. Przesunięcie zawodów ze stycznia na wcześniejszy miesiąc było umotywowane dostosowaniem do kalendarza nowozelandzkich reprezentacji, co z kolei przekładało się na wzmocnienie uczestniczących zespołów i zwiększenie poziomu rozgrywek. 

Obsada zawodów pozostała na niezmienionym poziomie – w żeńskim turnieju wystąpiło dwanaście zespołów, w męskich natomiast szesnaście. Wyłonione one zostały w trzech regionalnych eliminacjach rozegranych 30 listopada 2019 roku. Rozstawienie nastąpiło na podstawie wyników poprzedniej edycji oraz rezultatów osiągniętych w regionalnych kwalifikacjach. Podział na grupy i terminarz gier został opublikowany na początku grudnia 2019 roku.

W obu turniejach system rozgrywek był co do zasady taki sam – drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe zmierzyły się w walce o Bowl. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. Przy ustalaniu rankingu po fazie grupowej w przypadku tej samej liczby punktów lokaty zespołów były ustalane kolejno na podstawie:
 wyniku meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 lepszego bilansu przyłożeń zdobytych i straconych;
 większej liczby zdobytych punktów;
 większej liczby zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.

W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Wszystkie mecze, także finałowe, składały się z dwóch siedmiominutowych części.

Koszt biletu normalnego na cały turniej wynosił 30 NZD, a ulgowych 20/15 NZD.

Mężczyźni

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2019
2019 w rugby union
2019 w Nowej Zelandii